Bowman (Califórnia)
Bowman (Carolina do Sul)
Bowman (Dacota do Norte)
Bowman (Geórgia)
Condado de Bowman

Outros
Cápsula de Bowman

Desambiguações de topônimos